Вила-сека (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 21,6 км². Население — 21 373 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Página de La Pineda
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны